Осада Маарры (ноябрь — декабрь 1098) — осада крестоносцами арабского города Маарра (современный Мааррет-эн-Нууман, Сирия), произошедшая в рамках Первого крестового похода.

Предыстория 
После того, как крестоносцы во главе с Раймундом Тулузским и Боэмундом Тарентским успешно захватили осаждённую Антиохию, они начали совершать набеги на окрестности в течение зимних месяцев.
Крестоносцы не оценили противника и плохо защищали свои линии снабжения, что привело к широкому распространению голода и к нехватке надлежащего снаряжения в армии крестоносцев.

В июле 1098 года Раймунд Пиле, рыцарь в армии Раймунда Тулузского, возглавил экспедицию против Маарры, важного города по дороге на юг в сторону Дамаска. Его войска встретили в городе значительный мусульманский гарнизон и были наголову разбиты, понеся многочисленные потери.

До конца лета крестоносцы продолжили марш на юг и захватили многие другие малые города, снова приблизившись к Маарре в ноябре.

Осада 
Примерно в конце ноября тысячи крестоносцев начали осаду города. Жители сначала отнеслись к ним легкомысленно, помня провальную экспедицию Раймунда Пиле. Крестоносцы не могли позволить себе вести длительную осаду, ведь им пришло всего несколько поставок продовольствия, а зима приближалась. Но прорвать оборону города, состоявшую из глубокого рва с крепкими стенами, они тоже не могли. Защитникам города, состоявшим, в основном, из городского ополчения и неопытных горожан, удалось сдерживать атаки крестоносцев почти две недели.

Крестоносцы за это время построили осадную башню, которая позволила им захватить стены города. Во время нападения с башни другая группа их войск штурмовала незащищённые стены с другой стороны города.

Крестоносцы заняли стены Маарры 11 декабря, а мусульмане отступили в город. Обе стороны готовились к ночному затишью в боях, но низшие слои крестоносцев ворвались в Маарру и разграбили её.

Утром 12 декабря гарнизон провёл переговоры с Боэмундом, тот пообещал им безопасность, если они сдадутся.

Мусульмане сдались, но крестоносцы, несмотря на обещание, немедленно начали резню населения. Тем временем Боэмунд захватил контроль над стенами и башнями, в то время как Раймунд Тулузский взял под свой контроль сам город. Между ними разгорелся спор — кто же будет править захваченными землями.

Каннибализм 
Маара не была так богата, как крестоносцы надеялись, и нехватка продовольствия в декабре усилилась. Большинство солдат и рыцарей предпочли продолжить поход на Иерусалим, мало заботясь о политических спорах между Боэмундом и Раймундом. Раймунд пытался купить поддержку других лидеров. В то время как лидеры проводили переговоры далеко от города, некоторые из голодающих крестоносцев в Маарре, как сообщается, прибегали к каннибализму, поедая трупы мусульман.

Хронист Боэмунда Тарентского,  писал:

Эти слова подтверждаются хронистом Фульхерием Шартрским, который писал:

Также Альберт Аахенский писал, что

Примечания

Литература 
 Thomas Asbridge, «The First Crusade: A New History», Oxford University Press, 2004.
 Claude Lebedel, «Les Croisades, origines et consequences» ISBN 2-7373-4136-1

Каннибализм
Первый крестовый поход
Сражения с участием сельджуков
Сражения Византии
Сражения Крестовых походов
Сражения Фатимидского халифата
Сражения по алфавиту
Осады 1098 года